

Eredmény

Jegyzetek

Források
 Eredmény

2015-ös atlétikai világbajnokság